Unité de l’échelle nationale des coûts (ENC)
Unité fonctionnelle dans le cadre du cycle de vie
Unité fonctionnelle vertébrale